Чемпионат Эстонии по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Эстонии по шоссейному велоспорту. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

Женщины. Групповая гонка.

Женщины. Индивидуальная гонка.

См. также 
 Чемпионат СССР по шоссейному велоспорту

Ссылки 

Эстония
Велогонки в Эстонии
Шоссейный велоспорт